

Населені пункти та їхні частини

 Бохенець — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бохенець — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бохенець — частина села Ядовники в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства

Примітки